Granberg eller Grahnberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Agneta Granberg (född 1951), kommunalpolitiker
 Anna-Karin Granberg (född 1959), författare och poet
 Beatrice Granberg (1916–2000), finländsk myntforskare
 Bengt-Olof Granberg (1908–1972), skådespelare
 Bodil Granberg (1950–2009), djuruppfödare och cirkusinnehavare
 Carolina Granberg (1818–1884), ballerina
 Einar Granberg (1895–1948), folklivsforskare och folkskollärare
 Fredde Granberg (född 1970), skådespelare, manusförfattare och regissör
 Fredrik Granberg (musiker) (född 1975), trumslagare
 Georg Granberg (1899–1968), präst och författare, känd som "fjällprästen"
 Gunnar Granberg (1906–1983), folklorist och diplomat
 Gösta Granberg  (1903–1993), skådespelare
 Harry Granberg (1928–1989), finländsk journalist
 Herje Granberg (1903–1958), journalist och skriftställare
 Johanna Charlotta Granberg (1825–1857),  känd som Jeanette Stjernström, författare
 Jonas Granberg (1696–1776), bildhuggare
 Karin Granberg (1905–1980), skådespelare
 Lars Granberg (1927–1985), barnskådespelare och skådespelare
 Lars U. Granberg (född 1965), politiker, socialdemokrat
 Louise Elisabeth Granberg (1812–1907), känd som Louise Sthernström, skådespelare, teaterdirektör,  författare och översättare
 Marie Granberg (född 1961), långdistanslöpare
 Magnus Granberg  (född 1973), bandyspelare
 Olof Granberg (1858–1933), konsthistoriker
 Per Granberg  (född 1965), sångare och musiker
 Per Adolf Granberg (1770–1841), författare och boktryckare
 Peter Granberg (1928–1996), barnskådespelare, skådespelare och radioman
 Petter Granberg (född 1992), ishockeyspelare
 Rudolf Granberg  (1828–1903), bildkonstnär
 Stefan Granberg  (född 1973), musiker
 Thorsten Grahnberg (1898–1971), militär
 Ulf Granberg (född 1950), racerförare
 Ulf Granberg (1945) (född 1945), serieskapare och serietidningsredaktör
 Åke Grahnberg (1901–1982), militär

Se även
Graneberg, en herrgård i Gryts socken, Gnesta kommun, Södermanlands län.

Svenska efternamn